Le lycée de Tapiola-Nord () était un lycée situé dans le quartier de Pohjois-Tapiola à Espoo en Finlande.

Présentation 
Fondé en 1962, le lycée de Tapiola-Nord, surnommé Pohjis, était un lycée d'environ 400 élèves.
L'été 2017, le lycée a déménagé à la maison de l'Innovation ouverte, située à Maarintie 6, sur le campus de l'Université Aalto à Otaniemi. Le lycée de Nord Tapiola avait une filière générale et une filière théâtre et média.
Le lycée a fusionné avec le lycée d'Olari pour devenir le lycée d'Otaniemi à la rentrée 2019-2020.
En conséquence, le lycée de Tapiola-Nord n'existe plus depuis 2019.

Filières expérimentales

Coopération entre le lycée et l'université Aalto 
Le lycée faisait partie du concept d'école en tant que service de la ville d'Espoo et de l'université d'Aalto, qui permet une coopération étendue entre le lycée et l'université.

Les installations de chimie, de physique et d'arts visuels du lycée étaient situées dans les locaux de l'Université Aalto. Les élèves du secondaire ont eu la possibilité de suivre, par exemple, des cours de chinois ou d'argumentation à l'université.

Filière  théâtre et média 
Le lycée exploitait une ligne spécialisée dans l'enseignement du théâtre et des médias (TeMe), pour laquelle 25 élèves étaient sélectionnés chaque année selon critères de candidature distincts.
Les activités de la Filière comprenaient des productions théâtrales et des diplômes nationaux de théâtre et de médias. Le lycée de Tapiola-Nord proposait également de nombreux cours de théâtre appliqué et de médias spécifiques au lycée.

Rang du lycée Pohjois Tapiola

Références

Voir aussi

Liens externes 

Tapiola-Nord
Pohjois-Tapiola